Anton Neumayr ist der Name folgender Personen:

* Anton Neumayr (Politiker) (1887–1954), österreichischer Politiker, Salzburger Landtagsabgeordneter
 Anton Neumayr (Mediziner) (1920–2017), österreichischer Mediziner und Hochschullehrer